С. Вери́тэ (, полное имя — Самуил Маркович Верите, настоящая фамилия — Варе́тэ; , , Сорокский уезд,  — после 1977) — еврейский советский писатель, , , .

Биография 
Родился в еврейской земледельческой колонии Домбровены, в семье табаководов. Учился в гимназии. Подростком переехал в Одессу, где увлёкся театром, учился в русской драматической студии, затем присоединился к труппе Переца Гиршбейна, игравшей на идише. Позднее играл в различных театральных труппах, а также выступал на эстраде с чтением произведений Шолом-Алейхема и И.-Л. Переца.

В 1922 году вступил в комсомол, участвовал в атеистическом движении, выступал в еврейской прессе с антирелигиозными публикациями. Окончил Институт политического образования в Харькове. Жил в Одессе, Киеве и Москве. Статьи и репортажи С. Веритэ публиковались в молодёжном журнале «Юнгвалд» (Поросль), московских газетах «Дер Эмес» (Правда) и «Эйникайт» (Единство); художественная проза — в минских журналах «Штерн» (Звезда) и «Октябер» (Октябрь), а также в других периодических изданиях СССР на идише. Отдельными изданиями выходили его публицистические и пропагандистские работы «Унтер дер бояришер хершафт» (Под боярским игом, 1930) о положении сельскохозяйственных рабочих в оккупированной Бессарабии, «Мир, кригерише апикорсим» (Мы, воинствующие безбожники: антирелигиозные беседы, 1932). Опубликовал две книги рассказов — «Бесарабер эрд» (Бессарабская земля, 1941) из жизни табаководов в сельскохозяйственных колониях Бессарабии, и «Вен ди эрд хот гебрент» (Когда земля пылала, 1946) о Холокосте в Молдавии. Его рассказы также вошли в антологию «Хеймланд» (Родина, Москва, 1943). Писал также пьесы.

Перевёл на идиш несколько сборников материалов ВКП(б), в том числе «Семнадцатая конференция» (с Х. Футманом и Я. Шапиро, Харьков — Киев, 1932, 208 страниц). Несколько рассказов С. Веритэ были переизданы в 1949 году в журнале «Най-Лебн» («Ди брохе фун дер эрд» — благословение земли и «Бройт» — хлеб). В годы Великой Отечественной войны служил рядовым в действующей армии; в марте 1944 года направлен на оборонный завод «Армолит 774» (миномётстрой).

Как следует из письма С. Веритэ израильскому литературоведу Хонэ Шмеруку, в 1977 году писатель жил в Запорожье. Дальнейшая судьба неизвестна.

Книги 
 אונטער דער באָיאַרישער הערשאַפֿט (унтер дер бояришер хершафт — под боярским игом). — : Укргосиздат, 1930. — 51 с.
 מיר, קריגערישע אַפּיקורסים: אַנטירעליגיִעזע שמועסן (мир, кригерише апикорсим: антирелигиезе шмуесн — мы, воинствующие безбожники: антирелигиозные беседы). — —: Государственное издательство литературы национальных меньшинств при ВУЦИК, 1932. — 73 с.
 С. Верите, М. Лейпцигер. Правожительство: комедия в 1-м действии по Шолом-Алейхему. Перевод с еврейского под редакцией Д. И. Волкенштейна. Киев: Центральный дом народного творчества УССР, 1939.
 בעסאַראַבער ערד (бесарабер эрд — бессарабская земля). — : Украинское государственное издательство литературы национальных меньшинств, 1941. — 58 с.
 װען די ערד האָט געברענט (вен ди эрд хот гебрент — земля в огне). — : ОГИЗ «Дер эмес», 1946. — 70 с.

Примечания 

Персоналии:Одесса
Персоналии:Запорожье
Писатели по алфавиту
Писатели на идише
Писатели СССР
Писатели Украины
Актёры по алфавиту
Актёры СССР
Актёры и режиссёры театра на идише
Драматурги СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Литераторы, известные под псевдонимами